Le tournoi de tennis d'Akron est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975, classée en catégorie VS Tour, se dispute du 3 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Akron
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1975
Akron
Tennis aux États-Unis en 1975
Sport en février 1975